Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, lokaalspoorlijn sinds 1968 museumstatis
Sociale huisvestingsmaatschappij, lokale woonorganisatie in Vlaanderen
Swedish House Mafia, een Zweedse muziekgroep bestaande uit drie dj's
Signaalherkenningsmolecuul, een molecuul gebruikt in de translatie van eiwitten